Mursa ist:

in der antiken Geografie:
 Colonia Aelia Mursa (Mursa Major), eine römische Colonia in der Provinz Niederpannonien im Ostteil der kroatischen Stadt Osijek. 351 Schauplatz der Schlacht bei Mursa zwischen Constantius II. und dem Usurpator Magnentius
 Kastell Mursa, ein frührömischer und spätantiker Garnisonsort im Ostteil der kroatischen Stadt Osijek. 
 Mursa Minor (Mursella), eine römische Siedlung in Niederpannonien, heute Petrijevci in Kroatien.

ein Familienname:
 Ulrico Mursa (1862–1934), brasilianischer Ingenieur
 Wladimir Wladimirowitsch Kara-Mursa (* 1981), russischer Politiker und Journalist